PЕАК или Peak Sport Products (, ) — китайский производитель, специализирующийся на выпуске спортивной обуви, одежды и инвентаря. Компания была основана в 1989 году, в 2000 году была создана PEAK SPORT S.R.L. (PEAK International). В 2009 году компания вышла на Гонконгскую фондовую биржу, однако из-за плохого спроса была вынуждена уйти с нее в августе 2017 года.

Организация бизнеса 
Компания разрабатывает дизайн, продвигает, производит и продает собственную продукцию под маркой «PEAK». Вся продукция компании продаётся в Китае оптом, а также во всех крупных городах существуют специализированные спортивные магазины бренда. Оптовые продажи помогают дистрибьюторам, в том числе проводить акции, закупать и продвигать коллекции спортивной одежды и обуви.

Также компания продает оптом свою продукцию зарубежным покупателям, в том числе дистрибьюторам, которые уже затем предлагают её покупателям, ретейлерам или спортивным клубам.

В середине 2009 года компания «Peak Sport Products» создала дистрибьютерскую сеть из 5667 авторизованных розничных центров в КНР.

Производители одежды и обуви Китая
Производители спортивных товаров
Компании Цюаньчжоу